Het wereldkampioenschap wegrace seizoen 2019 was het 71e in de geschiedenis van het door de FIM georganiseerde wereldkampioenschap wegrace. Het kampioenschap bestond in 2019 uit de klassen MotoGP, Moto2 en Moto3 en de nieuwe klasse MotoE voor elektrische motorfietsen. De eerste race van het seizoen werd verreden op 10 maart op het Losail International Circuit in Qatar. De seizoensafsluiter werd op 17 november traditiegetrouw verreden op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.

Kalender
Op 4 september 2018 maakte de FIM de eerste voorlopige kalender voor het seizoen 2019 bekend, waarop 19 races prijkten. Alle races van het voorgaande seizoen keerden terug en vinden alle plaats op zondag. De Grand Prix van Qatar werd in de avonduren verreden. Er worden in 2019 twee Grands Prix verreden in Italië en vier in Spanje. De MotoE-kalender werd aangepast nadat een brand tijdens een testsessie alle motoren verwoestte. Als gevolg hiervan worden er in deze klasse in zowel San Marino als in Valencia twee races verreden.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams 

* Khairul Idham Pawi was ingeschreven voor de GP van Tsjechië, maar had te veel last van een oude blessure en werd na de eerste vrije training vervangen door Jonas Folger.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

Moto3

Coureurs en teams

* Can Öncü was ingeschreven voor de GP van San Marino, maar had te veel last van een blessure en werd na de eerste vrije training vervangen door zijn tweelingbroer Deniz Öncü.

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

MotoE

Coureurs en teams
Alle teams komen uit met een Energica Ego Corsa.

Resultaten